Вурцен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония.
 Вурцен — позднесредневековый городской замок мейсенских епископов в немецком городе Вурцен.